Медейрос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Медейрос, Гленн (род. 1970) — американский певец (и автор песен) португальского происхождения.
 Медейрос, Наилсон Фернандо (род. 1994) — бразильский футболист, защитник
 Медейрос, Тереза (род. 1962) — американская писательница, автор романтических романов.
 Медейрос, Янси (род. 1987) — американский боец смешанного стиля.
 Медейрос, Элли (род. 1956) — французская и уругвайская певица и актриса. См. также 
 Медейруш